Jerzy Ciszewski (1916–1983) – polski architekt, dziennikarz, uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego 
 Jerzy Ciszewski (1946–2018) – polski prawnik, doktor habilitowany
 Jerzy Ciszewski (ur. 1961) – polski sportowiec, dziennikarz, menedżer, były wiceminister sportu